Kernos steht für:

 Kernos (Kultgefäß), ein zusammengesetztes Kultgefäß aus Keramik
 Kernos (Zeitschrift), eine religionswissenschaftliche Zeitschrift für die griechische Antike (Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique)